Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt 2018 var den 56. udgave af cykelløbet Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Det var det 20. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret 1. maj 2018. Løbet blev vundet af norske Alexander Kristoff fra  for fjerde gang i karrieren.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lasse Norman Hansen kørte for 
Casper Pedersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI World Tour 2018